plurale di Centro commerciale, complesso edilizio che ospita numerose attività commerciali
 Centri commerciali – singolo di Enrico Ruggeri del 2015